Сражение у Негапатама (1746)
 Сражение у Негапатама (1758)
 Сражение у Негапатама (1782)